Teicha (Petersberg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Teicha (Radibor), een plaats in de gemeente Radibor in de Duitse deelstaat Saksen
Teicha (Rietschen), een plaats in de gemeente Rietschen in de Duitse deelstaat Saksen